Стрёмберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стрёмберг, Гленн (род. 1960) — шведский футболист, защитник и полузащитник, лучший футболист Швеции 1985 года.
 Стрёмберг, Рагнар (род. 1950) — шведский поэт, драматург и сценарист, эссеист, переводчик.
 Стрёмберг, Торвальд (1931—2010) — финский гребец (каноист), олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

См. также 
 Стромберг